Helter Skelter ():

 «Helter Skelter» (1968) — песня The Beatles из альбома The Beatles, один из первых образцов прото-метала.
  (1974) — книга американского юриста Винсента Буглиози (Бульози) о преступнике Чарльзе Мэнсоне.
  (1976) — американский фильм, экранизация книги Винсента Буглиози.
 Helter Skelter (2004) — американский телефильм, ремейк экранизации 1976 года.
 Helter Skelter (2012) — японская манга и снятый по ней полнометражный фильм.
 Helter Skelter — второй студийный альбом The D.O.C.

См. также 
 Hellterskkkelter — мини-альбом американского хип-хоп-исполнителя Ишема.
 Кавардак () — британская романтическая комедия 1949 года.